Buysse ist der Familienname folgender Personen:

 Achiel Buysse (1918–1984), belgischer Radrennfahrer
 Albert Buysse (1911–1998), belgischer Radrennfahrer
 Bart Buysse (* 1986), belgischer Fußballspieler
 Carlos Buysse (1883–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Cyriel Buysse (1859–1932), belgischer Autor
 Emile Buysse (1910–1987), niederländischer Autor
 Henri-Corentin Buysse (* 1988), französischer Eishockeyspieler
 Jules Buysse (1901–1950), belgischer Radrennfahrer
 Kamiel Buysse (1934–2020), belgischer Radrennfahrer
 Lucien Buysse (1892–1980), belgischer Radrennfahrer
 Marcel Buysse (1889–1939), belgischer Radrennfahrer
 Paul Buysse (* 1945), belgischer Geschäftsmann